Виктор Карлович Монюков (наст. фамилия — Франке; 21 мая 1924, Москва — 23 апреля 1984, Киев) — актёр, театральный режиссёр, театральный педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1969).

Биография 
Родился в Москве 21 мая 1924 года в семье Франке: Карла Эрнстовича (1882—1934) и Веры Константиновны (1902—1983). С детства увлекался театром. Первую «театральную постановку» организовал в коридоре своей коммунальной квартиры в Машковом переулке — «Остров сокровищ» Р. Стивенсона.

После окончания школы во время Великой Отечественной войны был призван в Красную армию. Служил в штабе ПВО на Западном фронте, в 1943 году был отозван в связи с поступлением во вновь созданную Школу-студию МХАТ. Окончив её в 1947 году, был оставлен при кафедре мастерства актёра режиссёром-педагогом.

С 1953 года работал во МХАТ как режиссёр-ассистент («Зимняя сказка» с М. Н. Кедровым, 1958), затем как самостоятельный постановщик. Поставил спектакль «для выездов» «День отдыха» В. П. Катаева, популярную «Дорогу через Сокольники» (1958), «Битву в пути» с В. Я. Станицыным (1959), «Дом, где мы родились» (1962), «Три долгих дня» (1964), «Потусторонние встречи» (совместно с О. Н. Ефремовым, 1971), «Долги наши» (1973). Ставил и в других театрах (некоторое время был главным режиссёром Театра на Малой Бронной).

С 1973 года — профессор. С 1975 года заведовал кафедрой сценической речи и пластической культуры актёра. Читал лекции и вёл семинары по наследию К. С. Станиславского в театральных школах Германии, США и ряда других стран. Автор работ по театральной педагогике.

В Школе-студии МХАТ был руководителем нескольких актёрских выпусков. Среди его учеников: Олег Борисов, Лев Дуров, Владимир Заманский, Маргарита Володина, Николай Караченцов, Александр Коршунов, Алексей Гуськов, Юрий Мороз, Евгений Киндинов, Александр Воеводин, Марина Голуб, Альберт Филозов, Всеволод Шиловский.

Проживал в Москве в коммунальной квартире на улице Чаплыгина, дом 1а (ныне в этом доме — репетиционный зал Театра п/р О. П. Табакова).

Скончался в 16 часов 23 апреля 1984 года в Киеве, куда отправился в преддверии Дня Победы по приглашению своего фронтового друга, актёра театра имени Леси Украинки Николая Рушковского, не дожив 28 дней до своего дня рождения, в который ему бы исполнилось 60 лет. Похоронен в колумбарии № 1 Нового Донского кладбища Москвы.

Семья 

 Отец — Франке Карл Эрнстович (1882—1934)
 Мать — Франке Вера Константиновна (1902—1983)
 Первая жена — Татьяна Ильинична Гулевич (1924—2003)
 Дочь — Наталья
 Сын — Андрей

Память 
 17 апреля 2014 года в Белом зале Музея Человека Центральной библиотеки № 110 города Москвы состоялось памятное мероприятие, посвящённое 90-летию со дня рождения В. К. Монюкова. Среди выступавших были: Любовь Нефёдова, Ольга Кузнецова, Игорь Кашинцев, Владимир Левашёв и другие артисты, знавшие Виктора Карловича. Заслуженный артист России Александр Курский (Московский новый драматический театр) и журналист Надежда Васильева представили книгу «На то и память нам дана…» — сборник статей различных авторов, посвящённых В. К. Монюкову.
 В 2014 году Московский театр-студия под руководством Олега Табакова и ученики Виктора Карловича обратились в Департамент культуры города Москвы с предложением установить на фасаде дома, где проживал выдающийся театральный педагог, мемориальную доску.

Творчество

Постановки в театре

МХАТ 
  — «Дорога через Сокольники» В. А. Раздольского
  — «Гостиница „Астория“» А. П. Штейна
  — «День отдыха» В. П. Катаева
  — «Битва в пути» Г. Е. Николаевой (с В. Я. Станицыным)
  — «Дом, где мы родились» («Третья сестра») П. Когоута
  — «Три долгих дня» Г. Б. Беленького
  — «Потусторонние встречи» Л. В. Гинзбурга (с О. Н. Ефремовым)
  — «Долги наши» Э. Я. Володарского

Театр на Малой Бронной 
  — «Беспокойный юбиляр» В. А. Раздольского

Московский Новый драматический театр 
  — «Путь вашей жизни» У. Сарояна
  — «Горсть песка» Е. Пшезьдзецкого

Библиография

Аудиосказки (выходили на грампластинках) 
  — «Кот в сапогах» Ведущий

Литература

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Педагоги Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский Художественный театр
Персоналии:Московский Новый драматический театр
Артисты, известные под псевдонимами
Похороненные на Донском кладбище